Никола Тесла — может означать:

 Никола Тесла — изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского происхождения, учёный, инженер, физик.
 Никола Тесла — Международный аэропорт имени Николы Теслы.
  — посёлок, под администрацией муниципалитета города-курорта Нишка-Баня, являющегося частью административного района города Ниш в Сербии.
  — вымышленный персонаж из телесериала Убежище.
 «» — крупнейшая тепловая электростанция в Сербии, представляет собой компанию, объединяющую 4 тепловые электростанции и внутреннюю железную дорогу.
 «» — телесериал 1977 года.
 «Никола Тесла»[d] — статья Эмануила Файта.

См. также 
 Никола-Тесла-Штрассе[d] — улица в городе Кёнигс-Вустерхаузен, федеральная земля Бранденбург, Германия.